9-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 16 по 25 апреля 1971 года в Монтевидео (Уругвай) с участием 8 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 8-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили.

Система проведения чемпионата 
8 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 16 апреля: Чили — Перу 3:1 (15:11, 15:9, 15:17, 15:12); Уругвай — Боливия 3:0 (15:1, 15:5, 15:1), ...
 17 апреля: Бразилия — Парагвай 3:0 (15:0, 15:8, 15:4); Аргентина — Колумбия 3:0 (15:8, 15:4, 15:10); Перу — Боливия 3:-.
 18 апреля: Чили — Колумбия 3:0 (15:3, 15:11, 15:8); Бразилия — Перу 3:0 (15:5, 15:3, 15:0); Аргентина — Боливия 3:0 (15:9, 15:7, 15:7); Уругвай — Парагвай 3:-.
 19 апреля: Бразилия — Колумбия 3:0 (15:2, 15:3, 15:3); Уругвай — Перу 3:-; Чили — Боливия 3:-.
 20 апреля: Бразилия — Аргентина 3:0 (15:7, 22:20, 15:3), ...
 21 апреля: Парагвай — Боливия 3:1; Уругвай — Колумбия 3:1; Чили — Аргентина 3:2.
 22 апреля: Бразилия — Чили 3:0 (15:11, 15:7, 15:8); Перу — Парагвай 3:-; Аргентина — Уругвай 3:2.
 23 апреля: Аргентина — Парагвай 3:0 (15:4, 15:2, 15:7); Боливия — Колумбия 3:1 (15:12, 15:13, 4:15, 15:11); Уругвай — Чили 3:1 (9:15, 15:6, 15:8, 15:10).
 24 апреля: Бразилия — Боливия 3:0 (15:0, 15:4, 15:13); …
 25 апреля: Бразилия — Уругвай 3:0 (15:7, 15:7, 15:7); …
 Колумбия — Парагвай 3:-; Аргентина — Перу 3:-; Чили — Парагвай 3:-; Колумбия — Перу 3:-.

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1971 год в волейболе